В одиночному жіночому розряді тенісного турніру Estoril Open 2003, який проходив в рамках Туру WTA 2003, Магі Серна здобула титул, у фіналі перемігши Юлію Шруфф 6-4, 6-1.

Сіяні гравчині 

 Катарина Среботнік (2-ге коло)
 Магі Серна (переможниця)
 Віржіні Раззано (півфінал)
 Ріта Гранде (1-ше коло)

 Генрієта Надьова (2-ге коло)
 Клара Коукалова (1-ше коло)
 Патріція Вартуш (1-ше коло)
 Івета Бенешова (2-ге коло)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 

Portugal Open